Christoffer Carlsson kan syfta på:

Christoffer Carlsson (fotbollsspelare) (född 1989)
Christoffer Carlsson (kanotist) (född 1991)
Christoffer Carlsson (författare) (född 1986)